Däubler ist der Familienname folgender Personen:

 Clara Däubler (* ≈1988), deutsche Jazzmusikerin
 Herta Däubler-Gmelin (* 1943), deutsche Politikerin (SPD)
 Theodor Däubler (1876–1934), deutscher Schriftsteller
 Wolfgang Däubler (* 1939), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Deubler
 Täubler